Thetisz (görög betűkkel Θέτις) görög istennő, tengeri nimfa a görög mitológiában. Az összes nereida leghatalmasabbika, Néreusz és Dórisz leánya, Akhilleusz anyja.

Története 
A főistenek közül Zeusz és Poszeidón is pályázott a kezére, de amikor Prométheusz elárulja nekik a jóslatot, hogy olyan fiút fog szülni, aki hatalmasabb lesz apjánál, lemondanak róla. Így ezután Péleuszhoz adták feleségül, kinek erős küzdelmek után (hol kígyóvá, hol vadállatokká változva), mégis megadta magát. Nászünnepét a Pélion hegyén ülték meg és az összes istenséget meghívták rá, kivéve Eriszt. Esküvőjükön tört ki Héra, Aphrodité és Athéné közötti viszály, amit Erisz – a legszebbnek szánt – aranyalmája robbantott ki, és végső soron a trójai háború okozója lett. Thetisz megszülte  Akhilleuszt, akit sebezhetetlenné akart tenni, ezért a sarkánál fogva a Sztüx vizébe mártotta. Halhatatlanságot is akart neki szerezni s ezért tűzbe temette. Péleusz ezt nem tudván kivette belőle, ezért Thetisz elhagyta férjét, visszament testvéreihez a tengerbe és onnan kísérte figyelemmel hős fiának sorsát. 

Thetisz nem tévesztendő össze Téthüsszel, aki Uranosz és Gaia leánya, Ókeanosz felesége és Héra nevelőanyja.

Rokonsága, családja

Források 
 

Néreidák